Columbeanu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Irinel Columbeanu (n. 1957), om de afaceri român
 Mihnea Columbeanu (n. 1960), actor și regizor român

Nume de familie românești